Пласенсиа () — город и муниципалитет в Испании, расположенный на реке Херте к северо-востоку от Касереса.

Административно входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Херте. Занимает площадь 218 км². Население — 41447 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

История 
Развалины времён Древнего Рима сохранились в местечке Капера под Пласенсией. Современный город основан арабами и первоначально назывался Амброз. Альфонсо VIII освободил его от мавров, переименовал в Пласенсию и окружил стеной с 68 башнями. В XV веке город был передан в управление рода Суньига, глава которого стал называться герцогом де Пласенсия.

В городе сохранился собор в стиле платереско и несколько любопытных храмов. Покровителями Пласенсии считаются святой Фульхенсио и святая дева дель Пуэрто.

Население

Города-побратимы 
 Куэнка, Испания

 Пьяченца, Италия

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial del Ayuntamiento de Plasencia
 Universidad Popular de Plasencia
 Centro de Profesores y Recursos de Plasencia

Муниципалитеты Касереса